Аронс  –  еврейская фамилия.

Известные носители 
 Аронс, Илья Борисович (1910—1983) — советский оператор документального кино.
 Аронс, Лео (:de:Leo Arons; 1860—1919) — немецкий социал-демократ.
 Аронс, Филипп (1821—1902) – немецкий художник.